VM i snooker 1976 (Embassy World Snooker Championship) spelades i England i två olika arenor: Middlesbrough Town Hall i Middlesbrough och Wythenshawe Forum i Manchester. För första gången sponsrades VM av tobaksbolaget Embassy, som skulle fortsätta att sponsra VM fram till år 2005, då tobaksreklam hade förbjudits i Storbritannien.

Händelser under turneringen 
 Ray Reardon vann sin fjärde raka VM-titel, och sin femte totalt.

 Startfältet hade minskats från 24 till 16 spelare.

 Detta var det senaste VM som inte spelades i The Crucible Theatre i Sheffield.

 Arrangörerna i Middlesbrough blev på turneringens första dag tvungna att köpa stora mängder svart tyg att hänga för arenans fönster, annars skulle solen ha lyst på spelarna och bordet.

 Bordet i Manchester hade hål som inte var av standardiserad storlek, vilket irriterade spelarna. Även efter vissa justeringar inför finalen var bordet mycket svårt att spela på, och Ray Reardon klagade upprepade gånger hos turneringsarrangörerna.

 Alex Higgins gav upp flera frames mot slutet av finalen, trots att det fanns tillräckligt med poäng kvar på bordet.

Resultat

Källor 
 Everton, Clive. (1993). The Embassy Book of World Snooker. London: Bloomsbury Publishing PLC.

Externa länkar 
 

Sportåret 1976
Snookersäsongen 1975/1976
1976
Internationella sportevenemang i Manchester
Sport i Middlesbrough
Manchester under 1900-talet